Tasiilaq
 Ammassalik – wyspa